Der Name Ecton bezeichnet:

 Ecton (Northamptonshire), einen Ort in England
 Ecton (Staffordshire), ein Dorf in England
 Zales Ecton (1898–1961), einen US-amerikanischen Politiker
 Ecton (Physik), eine Mikroexplosion beim Lichtbogenverdampfen